Die Australian Open 2013 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. April 2013 in Sydney statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Das Turnier hatte damit einen Grand-Prix-Gold-Status.

Austragungsort 
 Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Halbfinale)
  Nguyễn Tiến Minh (Viertelfinale)
  Daren Liew (3. Runde)
  Chong Wei Feng (Viertelfinale)
  Simon Santoso (3. Runde)
  Taufik Hidayat (3. Runde)
  Gao Huan (3. Runde)
  Hsu Jen-hao (2. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  Arif Abdul Latif (2. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (3. Runde)
  Alamsyah Yunus (Halbfinale)
  Niluka Karunaratne (1. Runde)
  Anand Pawar (2. Runde)
  Kazumasa Sakai (2. Runde)
  Kento Momota (3. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Lindaweni Fanetri (Viertelfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
  Pai Hsiao-ma (Halbfinale)
  Nitchaon Jindapol
  Aprilia Yuswandari (1. Runde)
  Nozomi Okuhara (nicht gestartet)
  Sayaka Takahashi
  Sonia Cheah Su Ya (2. Runde)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Halbfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (Viertelfinale)
  Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (1. Runde)
  Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
  Savitree Amitrapai / Sapsiree Taerattanachai
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin  (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Kim So-young (1. Runde)
  Reika Kakiiwa / Yuki Fukushima (Viertelfinale)
  Komala Dewi / Jenna Gozali (Viertelfinale)
  Vita Marissa / Variella Aprilsasi

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Viertelfinale)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Viertelfinale)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
  Patipat Chalardchaleam / Savitree Amitrapai (1. Runde)
  Praveen Jordan / Vita Marissa (1. Runde)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na
  Kim Dae-eun / Kim So-young (Viertelfinale)

Finalrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Sydney
BWF Grand Prix 2013